Hembeck ist der Name von

 Otto Hembeck (1881–1958), ein deutscher Unternehmer und Politiker
 Hembeck (Twiste), ein rechter Nebenfluss der Twiste (Oste)
 Hembeck (Anderlingen), ein Ortsteil der Gemeinde Anderlingen, benannt nach dem obigen Nebenfluss